wieżyczka, wieża – element konstrukcji opancerzonych pojazdów bojowych
 wieżyczka strzelecka – stanowisko obronne w samolotach
 wieżyczka (Turritis) – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych

Zobacz też 
 wieża (ujednoznacznienie)